Symphonie  peut désigner les œuvres musicales suivantes :
 Symphonie  de Hugo Alfvén ;
 Symphonie  de Malcolm Arnold ;
 Symphonie  de Grażyna Bacewicz
 Symphonie  de Lubor Bárta ;
 Symphonie  de Ludwig van Beethoven ;
 Symphonie  de Victor Bendix
 Symphonie  de Leonard Bernstein ;
 Symphonie  de Franz Berwald ;
 Symphonie  d'Hakon Børresen ;
 Symphonie  d'Ina Boyle ;
 Symphonie  de Johannes Brahms ;
 Symphonie  de Tomás Bretón ;
 Symphonie  de Max Bruch ;
 Symphonie  d'Anton Bruckner ;
 Symphonie  de Carlos Chávez ;
 Symphonie  de Vissarion Chebaline ;
 Symphonie  de Dmitri Chostakovitch ;
 Symphonie  de Frederic Hymen Cowen ;
 Symphonie  de Felix Draeseke ;
 Symphonie  d'Antonín Dvořák ;
 Symphonie  d'Edward Elgar ;
 Symphonie  de Louise Farrenc ;
 Symphonie  de Zdeněk Fibich ;
 Symphonie  de Josef Bohuslav Foerster ;
 Symphonie  de Robert Fuchs ;
 Symphonie  de Wilhelm Furtwängler ;
 Symphonie  de Louis Glass ; 
 Symphonie  de Philip Glass ;
 Symphonie  d'Alexandre Glazounov ;
 Symphonie  de Reinhold Glière ;
 Symphonie  de Henryk Górecki ;
 Symphonie  de Howard Hanson ;
 Symphonie  de Karl Amadeus Hartmann ;
 Symphonie  de Joseph Haydn ;
 Symphonie  de Michael Haydn ;
 Symphonie  de Hans Werner Henze ;
 Symphonie  d'Arthur Honegger ;
 Symphonie  de Charles Ives ;
 Symphonie  d'Aram Khatchatourian ;
 Symphonie  de Franz Lachner ;
 Symphonie  de Marcel Landowski ;
 Symphonie  de Boris Liatochinski ;
 Symphonie  de Witold Lutosławski ;
 Symphonie  de Leevi Madetoja ;
 Symphonie  d'Albéric Magnard ;
 Symphonie  de Gustav Mahler ;
 Symphonie  de Gian Francesco Malipiero ;
 Symphonie  de Felix Mendelssohn ;
 Symphonie  de Nikolaï Miaskovski ;
 Symphonie  de Darius Milhaud ;
 Symphonie  de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Symphonie  de Carl Nielsen ;
 Symphonie  de Zygmunt Noskowski ;
 Symphonie  de Gösta Nystroem ;
 Symphonie  de Hubert Parry ;
 Symphonie  d'Arvo Pärt ;
 Symphonie  de Krzysztof Penderecki ;
 Symphonie  de Willem Pijper ;
 Symphonie  de Walter Piston ;
 Symphonie  de Sergueï Prokofiev ;
 Symphonie  de Serguei Rachmaninov ;
 Symphonie  de Einojuhani Rautavaara ;
 Symphonie  de Ferdinand Ries ;
 Symphonie  de Guy Ropartz ;
 Symphonie  d'Albert Roussel ;
 Symphonie  d'Anton Rubinstein
 Symphonie  de Johann Rufinatscha ;
 Symphonie  de Camille Saint-Saëns ;
 Symphonie  d'Alfred Schnittke ;
 Symphonie  de Franz Schubert ;
 Symphonie  de William Schuman ;
 Symphonie  de Robert Schumann ;
 Symphonie  d'Alexandre Scriabine ;
 Symphonie  de Roger Sessions ;
 Symphonie  de Jean Sibelius ;
 Symphonie  de Louis Spohr ;
 Symphonie  d'Yngve Sköld ;
 Symphonie  de Charles Villiers Stanford ;
 Symphonie  de Wilhelm Stenhammar ;
 Symphonie  de Karol Szymanowski ;
 Symphonie  de Sergueï Taneïev ;
 Symphonie  de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 Symphonie  de Michael Tippett ;
 Symphonie  de Ralph Vaughan Williams.

03
3 (nombre)